Lay Me Down (Avicii) - single van Avicii
 Lay Me Down (The Dirty Heads) - single van The Dirty Heads
 Lay Me Down (Pixie Lott) - single van Pixie Lott
 Lay Me Down (Sam Smith) - single van Sam Smith